Seznam brigad z zaporedno številko 53.

Seznam 
 Pehotne
 53. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 53. oklepna brigada (ZDA)

 Komunikacijske
 53. komunikacijska brigada (ZDA)

Glej tudi